Il nome Muscat può riferirsi a:

Luoghi
  Muscat – esonimo inglese di Mascate, Oman

Agricultura
Muscat – vitigno della Romania

Persone
Aldrin Muscat – ex calciatore maltese
Alex Muscat – calciatore maltese
Angelo Muscat – attore maltese
Brent Muscat – chitarrista statunitense
Charlie Muscat – calciatore maltese
Emma Muscat – cantautrice, modella e pianista maltese
Emmanuel Muscat – calciatore australiano naturalizzato maltese
Fernando Muscat – cestista spagnolo
Giuseppe Muscat Azzopardi – avvocato, scrittore e linguista maltese
Jessika Muscat, conosciuta semplicemente come Jessika – cantautrice e attrice maltese
Joseph Muscat – politico maltese
Kevin Muscat – allenatore di calcio ed ex calciatore australiano
Mario Muscat – ex calciatore maltese
Nikolai Muscat – calciatore maltese
Rowen Muscat – calciatore maltese
Zach Muscat – calciatore maltese